Il doppio del torneo di tennis Weiden Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julián Alonso e Hugo Armando che hanno battuto in finale Petr Kovačka e Pavel Kudrnáč per walkover.

Teste di serie 

 Dušan Vemić /  Lovro Zovko (primo turno)
 Ionuț Moldovan /  Jurij Ščukin (primo turno)

 Francisco Costa /  Tim Crichton (primo turno)
 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 2001